Plaatsen in Duitsland:
 Saal (Vorpommern)
 Saal an der Saale
 Saal an der Donau

Overig:
 De SAAL-corridor, de spoorverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (een deel van de Schiphollijn en de Flevolijn)